Лучший друг, Лучшие друзья (, Best Friends):

Лучший друг
 «Лучший друг» — американский фильм 2000 года.
  — бродвейская пьеса 1976 года.
 «Лучший друг» — российская песня 2015 год
 «Лучший друг человека» — американский фильм 1993 года.
 «Забытый лучший друг» — американский фильм 2004 года.
 «» — один из первых американских локомотивов, существовал с 1830 по 1831 года.

Лучшие друзья 
  — американский фильм 1982 года.
 «Лучшие друзья» — китайский фильм 2014 года.
 «Лучшие друзья навсегда» — эпизод (2005) американского мультсериала «Южный парк».
 Лучшие друзья и ребёнок — комедия 2011 года

Best Friend 
  — альбом (2000) группы .
  — песня (1995) Брэнди Норвуд.
  — песня (2006) 50 Cent.
  — песня (2010) Каны Нисино.

См. также 
  — американская музыкальная группа, существующая с 2004 года.
 Девушка моего лучшего друга
 Мой лучший друг